Ramon Balasch i Cortina (Vic, 1940), futbolista català
 Ramon Balasch i Pinyol (Cornellà de Llobregat, 1950), editor, poeta i filòleg català